Maverick Men es una agencia de modelos y entretenimiento para adultos exclusivamente masculino, caracterizado por dar a la oportunidad a nuevos talentos de ser parte de las producciones, tanto en fotografía, eventos y videos. Su oficina esta en Boston, Massachusetts.

La agencia establece contacto a los nuevos talentos con empresas como Playgirl, Next Door Studios, Men.com, Hustler, Bang Bros, Brazzers, and Naughty America y con las páginas web propias de la marca.

Cole y Hunter 
Cole Maverick y Hunter son la pareja reconocida por iniciar a los aspirantes a estrella porno en la industria pornográfica, realizando videos profesionales pero con la apariencia de principiante. 

La pareja cuenta sus experiencias en su libro Maverick Men: The True Story Behind the Videos (2010), que ha vendido más de 7 000 copias a través de Amazon.

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 

 Web oficial (en inglés)

Productoras de cine de Estados Unidos
Estudios pornográficos LGBT